Сон Се Хён (, 2 декабря 1990 года, Республика Корея) — южнокорейский кёрлингист.

В составе мужской сборной Южной Кореи участник .

Достижения 
 Зимние Универсиады: золото (2011).
 : золото (), бронза (, ).
 : серебро ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте зимних Олимпийских игр 2018
 Профиль на сайте зимней Универсиады 2013
 Профиль на сайте зимней Универсиады 2017
 Team Chang-Min Kim - Grand Slam of Curling

 Видео: Тихоокеанско-азиатский чемпионат по кёрлингу 2017, 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Республики Корея
Чемпионы Тихоокеанско-Азиатского региона по кёрлингу
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2018 года